Jana, hraběnka ze Saint-Pol a Ligny zvaná Demoiselle de Luxembourg ( - 18. září 1430 Avignon) byla v roce 1430 vládnoucí hraběnka ze Saint-Pol a Ligny.

Byla dcerou Víta Lucemburského, hraběte z Ligny, a Mahaut Châtillonské, hraběnky ze Saint-Pol. Nikdy se neprovdala a neměla potomky.

Byla nejbližší žijící příbuznou Filipa I., vévody z Brabantu a po jeho smrti 14. srpna 1430 zdědila Saint-Pol a Ligny. V té době žila v Beaurevoir, které patřilo jejímu oblíbenému synovci Janovi.

V té době Jan věznil Johanku z Arku, kterou dříve zajal. Demoiselle de Luxembourg k ní byla laskavá. Prosila svého synovce, aby Johanku neprodával Angličanům, a slíbila mu, že pokud to neudělá, udělá z něj svého dědice.

Demoiselle zemřela krátce na to; její léna byla rozdělena mezi jejího staršího synovce, hraběte z Brienne, který si ponechal Saint-Pol, a Jana, jejího oblíbence, který si ponechal Ligny.

Fikce 
Demoiselle je postavou v historickém románu Philippy Gregoryové z roku 2011 The Lady of the Rivers, který se soustředí na její praneteř Jacquettu Lucemburskou.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Jana Lucemburská na Jeanne-darc.dk

Lucemburkové
Hraběnky ze Saint-Pol
Hrabata z Ligny
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Jana z Arku
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí 18. září
Úmrtí v roce 1430
Úmrtí v Avignonu
Ženy